Rumford kan syfta på:

 Rumfordmedaljen – en förgylld silvermedalj instiftad 1800 av Royal Society
 Rumfordpriset – ett pris utdelat av American Academy of Arts and Sciences

Personer
 William Byron Rumford (1908–1986), kalifornisk politiker
 Sir Benjamin Thompson (1753–1814), greve Rumford en amerikansk fysiker och statsman

Geografi
 Rumford, England – en ort i Cornwall (distrikt), Cornwall, England
 Rumford, Maine
 Rumford – tidigare namn på Concord, New Hampshire
 Rumford, Rhode Island
 Rumford, Skottland – en ort i Falkirk, Skottland
 Rumford River – en flod i Massachusetts, USA

Se även
 Romford